Hasići est un toponyme qui peut désigner :
Hasići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Hasići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
Hasići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik.